Cherry Pie − album Warrant
 „Cherry Pie” − singel Warrant
 „Cherry Pie” − utwór Joego Josei
 „Cherry Pie (I Need a Freak)” − utwór Insane Clown Posse z albumu Bizzar
 „Cherry Pie” − utwór Sade z albumu Diamond Life
 „Cherry Pie” − utwór Jennifer Lopez z albumu Rebirth
 „Cherry Pie” − utwór Underworld z albumu Pearl's Girl

Strony ujednoznaczniające